

Geografia
 Langan – comune francese situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
 Ləngan – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Masallı

Persone
 David Langan – ex calciatore irlandese
 Gary Langan – ingegnere, musicista e produttore discografico inglese
 Glenn Langan – attore statunitense
 Sarah Langan – scrittrice statunitense